Cobalto bezeichnet:
 eine brasilianische Thrash-Metal-Band, siehe Cobalto (Band)
 ein italienisches U-Boot, siehe Cobalto (U-Boot)